Pombal, un comune brasiliano della Paraíba.
 Pombal, un municipio portoghese.
 Marchese di Pombal, ministro portoghese.